Il Campionato argentino di rugby a 15 1965 è stato vinto dalla selezione di Rosario che ha battuto in finale la selezione di Buenos Aires

Il Campionato torna alla formula ad eliminazione diretta.

Contesto 
 È l'anno dello storico tour in Africa del Sud con la vittoria sugli Junior Springboks, dei test con la Section Paloise e del tour della selezione di Oxford e Cambridge in Argentina.

Tabellone

Eliminatorie

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni